Kleine Bibliothek steht für:

 Kleine Bibliothek (Dietz), Buchreihe aus dem Verlag Dietz Nachf., Stuttgart
 Kleine Bibliothek (Pahl-Rugenstein), Buchreihe aus dem Verlag Pahl-Rugenstein, Köln